Винсент Любек (, ок. 1654 — 9 февраля 1740) — немецкий органист и композитор эпохи Барокко. Родился в семье органиста, работал в Штаде и в Гамбурге, где играл на превосходных инструментах работы Арпа Шнитгера. К началу XVIII века Любек был одним из самых известных музыкантов Германии, однако, несмотря на долгую жизнь и высокую репутацию, сохранилось очень мало его сочинений. Тем не менее, даже они позволяют с уверенностью причислить Любека к важнейшим органным композиторам эпохи. Представитель северонемецкой органной школы.

Биография 
Любек родился в Паддингбюттеле, близ Бремена, в семье органиста Винсента Любека старшего. Точных данных о его дате рождения нет. Отец работал сначала в Глюкштадте, а затем в Marienkirche во Фленсбурге. Он умер в 1654, и первые уроки музыки Любек младший получил от отчима, Каспара Фёркельрата, сменившего Любека старшего на посту органиста Marienkirche. Исследователи предполагают, что Любек мог также заниматься с Андреасом Кнеллером, однако документальных свидетельств этому нет. В 1675 году Любек получил место органиста в церкви Святых Космы и Дамиана в Штаде. Вступление в должность сопровождалось женитьбой Любека на дочери предыдущего органиста, как это было принято в то время во многих областях севера Германии. Орган в церкви Святых Космы и Дамиана был великолепным инструментом работы знаменитого Арпа Шнитгера.

В Штаде Любек проработал 27 лет, но мы не знаем практически ничего о его жизни в этот период. По всей вероятности, его репутация неуклонно росла, так как в 1702 году он смог получить престижное место органиста Церкви Святого Николая в Гамбурге. Здесь тоже стоял инструмент работы Шнитгера, но более крупный — фактически, на тот момент, один из крупнейших органов мира. Слава Любека постепенно распространилась далеко за пределы Гамбурга. Иоганн Маттезон в 1721 году написал хвалебный отзыв как об органе церкви Святого Николая, так и об органисте: «Как можно прославить того, кто уже так прославлен? Мне достаточно лишь назвать его имя: Винсент Любек.» Любек прожил очень долгую по меркам эпохи жизнь и умер в 1740 году, когда ему было около 86 лет. В последние годы на органе ему ассистировал его сын, Винсент Любек-младший (1684—1755), и он же сменил отца на посту в Церкви Святого Николая. Орган Любека и сама церковь были уничтожены в «Великом пожаре» 1842 года, когда сгорела почти четверть города.

Музыка 
Несмотря на известность и долгую жизнь Любека, очень небольшое количество его сочинений сохранилось до наших дней. Он известен сейчас в основном как автор органных произведений, которых нам известно лишь семь:
 Прелюдия и фуга до мажор
 Прелюдия и фуга до минор (возможно, фрагмент)
 Прелюдия и фуга ре минор
 Прелюдия и фуга ми мажор
 Прелюдия и фуга соль минор
 Хоральная фантазия Ich ruf zu dir
 Вариации на хорал Nun lasst uns Gott dem Herren (фрагмент)
Ещё две пары «прелюдия и фуга», фа мажор и соль мажор, в настоящий момент приписываются сыну Любека, так как стилистически и технически значительно проще остальных произведений. Сочинения же, однозначно приписываемые Любеку-отцу, отличаются крайне высокой степенью мастерства и стилистической разнородностью. Ни одна из прелюдий и фуг не повторяет другую: если, например, ре минорная прелюдия и фуга составляет простой, типичный триптих «токката — фуга — токката», то ми мажорное сочинение развивается по схеме «токката — фуга 1 — фугато — фуга 2 — токката», а соль минорная прелюдия и фуга содержит три фуги: «токката — фуга 1 — фуга 2 — токката — фуга 3». При этом большая часть фуг Любека содержит облигатное противосложение. Интересны также и свободные секции: помимо прочих достоинств, здесь встречаются сложные педальные соло, а также, в соль минорной прелюдии, двухголосие в педали, что вообще редко встречается в органной музыке того периода.

Хоральная фантазия на хорал Ich ruf zu dir — одно из крупнейших сочинений этого жанра. Любек и делит фантазию на 12 частей и покрывает целиком первую строфу хорала. Текст хорала отражается в использовании самых разных техник — здесь есть и секции эхо, и виртуозные части, в которых руки играют одна над другой, и секции в танцевальных ритмах, и многое другое. Вариации на хорал Nun lasst uns Gott dem Herren, от которых сохранился лишь начальный фрагмент, так же интересны, как и остальная органная музыка Любека. Вариационная техника здесь часто отходит от мелодии хорала и обрабатывает лишь гармонический остов.

Из клавесинной музыки Любека сохранилась небольшая коллекция Clavier-Übung, опубликованная в 1728 году — единственное, насколько нам известно, что было опубликовано из музыки Любека при его жизни. Clavier-Übung состоит из прелюдии и фуги, сюиты из четырёх танцев и чаконы на хорал Lobt Gott ihr Christen allzugleich. Чакона выделяется из всего остального творчества Любека своей крайней простотой; однако прелюдия и фуга, и в особенности сюита, написаны в гораздо более интересной манере, часто далеко отходя от сложившихся жанровых стереотипов. Помимо этих произведений, недавние исследования приписывают Любеку ещё несколько: две чаконы, прелюдию, и несколько танцев из Handschrift S.M.G. 1691. Кроме органной и клавесинной музыки, сохранилось ещё пять кантат, три из которых — по всей видимости, ранние сочинения.

Литература 
 Apel, Willi. 1972. The History of Keyboard Music to 1700, pp. 731—733. Перевод: Hans Tischler. Indiana University Press. ISBN 0-253-21141-7.
 McLean, Hugh J. Статья Lübeck, Vincent (i) в The New Grove Dictionary of Music and Musicians под редакцией S. Sadie and J. Tyrrell (London: Macmillan, 2001), xv, стр. 263—264.
 Rubardt, P. 1922. Vincent Lübeck: sein Leben, seine Werke, nebst Nachrichten über seine Familie und Beiträge zur Geschichte der Kirchenmusik in Stade und Hamburg im 17. und 18. Jahrhundert. Dissertation, University of Leipzig.
 Syré, Wolfram. 2000. Vincent Lübeck: Leben und Werk. Frankfurt am Main: P. Lang. ISBN 3-631-36423-7.

Ссылки 

Органисты Германии
Академические музыканты Германии